Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1969 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1968/69, 9-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 21 мая 1969 года, на стадионе «Санкт-Якоб Штадион» в Базеле. В матче встретились чехословацкий «Слован Братислава» и испанская «Барселона».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1968/1969

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1969
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1969 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1969
Кубок обладателей кубков УЕФА 1969
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Базеле
Спорт в Швейцарии в 1969 году
События 21 мая